Численность населения Таджикистана на 1 января 2023 года составила 10 млн 011 тыс. человек. По темпу роста населения за 30 лет Таджикистан занял первое место среди республик бывшего СССР. В начале 1991 года население республики было 5,3 млн человек и к 2021 году его увеличение составило около 80 %.

Расселение 
Доля городского населения в 2022 году составила 29%, а сельского — 71%.

Динамика населения 

Население Таджикистана давно растёт быстрыми темпами: в 1959 году здесь было 1981 тыс. человек, в 1989 — 5109 тыс. и, в отличие от европейских стран СНГ, продолжало расти в 1989—1999 годах, несмотря на значительный миграционный отток населения из республики (437 тысяч человек за 11 лет). Основной фактор роста населения — высокий естественный прирост.

В период между 1989—2000 гг., сокращалось только население большинства крупных городов страны, включая столицу — город Душанбе в результате миграционного оттока русскоязычного, а затем и таджикско-узбекского населения. С момента распада СССР заметно изменился национальный состав населения страны. Для коренных национальностей характерен высокий естественный прирост, хотя его показатели сократились в постсоветский период.

Национальный состав 
По данным переписи 2010 года, в стране таджики составили 82,3 % или 6173,8 тыс. человек, узбеки —  12,2 % или 926,3 тыс. человек (с близкими им местными тюркскими народностями —  13,9 % или 1054,7 тыс. человек), киргизы — 0,8 "% или 60,7 тыс. человек, русские — 0,5 % или 34,8 тыс. человек, туркмены — 0,2 % или 15,1 тыс. человек.

Доля таджиков в 1959 году составляла 52,1 %, в 1989 году — 61,3 %, в 2002 году она возросла до 77,9 %, в 2010 году — до 82,3 %.

За 1990—2000-е годы, доля русских в населении оказалась значительно ниже ожидаемой. В 1989 году в республике проживало 388,5 тысяч русских; по данным государственного учёта на 1996 год, с учётом миграций и естественной убыли, численность русских была оценена в 189,5 тысячи, но перепись 2000 года обнаружила лишь 68,2 тысячи русских. Таким образом, часть миграций и смертей (особенно во время вооружённых столкновений), возможно, не была учтена официальной статистикой. Хотя, за 4 года с 1996 по 2000 миграционный отток был не намного менее интенсивен, чем за 5 лет с 1991 по 1996.

Национальные меньшинства 

Если до 1990 г. Таджикистан был трёхнациональной республикой (таджики-узбеки-русские), то после 1990 стал фактически двунациональной (таджики-узбеки).

Доля узбеков в населении сократилась с 23 % до 13,94 %; доля киргизов осталась прежней — чуть более 1 %. В то же время в межпереписной период значительно увеличилась численность и доля таджиков: в 1989 году их было 3172,4 тысячи (62,3 %), в 2010 г. — 4898,4 тысячи (84.26 %).

В апреле 2020 г. Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми запрещается использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах; исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорожденных детей.

Языки 

Государственный язык республики — таджикский (индоевропейский, вариант фарси с кириллической графикой), язык межнационального общения согласно Конституции Таджикистана — русский. В ряде регионов распространены узбекский и киргизский языки.

Распределение населения по национальностям и родному языку по переписи населения 2010:

Распределение населения согласно переписи населения 2010 по национальностям и другим языкам, которыми свободно владеет:
Из общего числа лиц данной национальности свободно владеют вторым языком, помимо родного языка

Самоубийства 
В 2005—2010 годах в республике увеличилось годовое количество суицидов (со 187 до 224 случаев): мужских со 139 до 150, а женских с 48 до 74.

Таджикистанская диаспора 

По данным таджикских организаций, 210 тыс. выходцев из Таджикистана являются гражданами РФ. Живут и работают в России около 1 миллионов граждан Таджикистана, из этих граждан 80 % являются этническими таджиками.

В России действует несколько общественных и правозащитных организаций выходцев из Таджикистана. В 2001 году был создан Фонд поддержки выходцев из Республики Таджикистан «Тоҷик-диаспор», а в 2003 году учреждена Международная общественная организация «Народная Лига „Таджики“». В ноябре 2007 года в России прошёл I съезд народов Таджикистана.

Ссылки 
 Итоги переписи населения Таджикистана 1989—2000. подробный очерк. Демоскоп

Примечания